Weerballon
 Een term in de politiek, zie Proefballonnetje